Кућа Ђуре Јакшића може бити:
 Кућа Ђуре Јакшића, установа културе у београдској Скадарлији, кућа у којој је живео Ђура Јакшић
 Кућа Ђуре Јакшића, споменик културе у Српској Црњи, кућа у којој је рођен Ђура Јакшић
 Кућа Ђуре Јакшића, споменик културе у Крагујевцу, кућа у којој је живео Ђура Јакшић

Ђура Јакшић